Тачмурадов — фамилия; имеет женскую форму Тачмурадова.
 Тачмурадов, Берды Мурадович — советский и туркменский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Тачмурадов, Нурмурад — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.